Princezna Markéta Dánská (plným jménem dánsky Prinsesse Margrethe Françoise Louise Marie Helene til Danemark, 17. září 1895, zámek Bernstorff na ostrově Sjælland – 18. září 1992, Kodaň) byla rodem dánská princezna a sňatkem princezna bourbonsko-parmská.

Biografie

Původ, mládí 
Narodila se jako nejmladší dítě a jediná dcera z pěti potomků dánského prince Valdemara, nejmladšího potomka dánského krále Kristiána IX., a jeho manželky, francouzské princezny Marie Orleánské.

Její rodiče byli rozdílného náboženského vyznání a již před jejich svatbou bylo předem dohodnuto, že synové budou vychováváni v luteránské víře, již vyznával otec, a dcery v katolické víře matčině. Tak se také skutečně stalo – čtyři Markétini starší bratři se stali luterány, ona katoličkou; byla tak jedinou dánskou princeznou, jež byla katolického vyznání. Posléze se provdala za katolického prince.

Manželství, potomci 

9. června roku 1921 se v Kodani provdala za prince René Bourbonsko-Parmského (17. října 1894 – 30. července 1962). Její manžel byl jedním z četných potomků parmského vévody Roberta I. Parmského a jeho manželky, portugalské infantky Marie Antonie; jako takový byl bratrem poslední rakouské císařovny Zity či prince Felixe Bourbonsko-Parmského, manžela lucemburské vévodkyně Šarloty Lucemburské. Sňatkem s katolickým princem bez souhlasu parlamentu ztratila princezna Markéta oficiální příslušnost k dánskému královskému domu a pro své katolické vyznání i práva k dánskému královskému trůnu.

Princ René byl francouzský občan. Několik týdnů před narozením jejich prvního dítěte pár přesídlil do Francie, aby se dítě narodilo na francouzské půdě. Narození bylo dosvědčeno třemi Reného bratry.

Z jejich manželství vzešli celkem čtyři děti, tři synové a dcera:

 Jakub Bourbonsko-Parmský (9. června 1922 – 5. listopadu 1964), ⚭ 1947 hraběnka Birgitte von Holstein-Ledreborg (1922–2009), tragicky zahynul
 Anna (18. září 1923 – 1. srpna 2016), ⚭ 1948 Michal I. (25. října 1921 – 5. prosince 2017), rumunský král mezi lety 1927–1930 a 1940–1947
 Michael Bourbonsko-Parmský (4. března 1926 – 7. července 2018),
 ⚭ 1951 Yolande de Broglie-Revel (26. dubna 1928 – 2. září 2014), rozvedli se v roce 1999
 ⚭ 2003 Marie Pia Bourbonsko-Parmská (* 24. září 1934)

 Ondřej Bourbonsko-Parmský (6. března 1928 – 22. října 2011), ⚭ 1960 Marina Gacry (* 1935)

Rodina nepatřila mezi bohaté. Žila především ve Francii na zámku v Eu, v roce 1939 však před nacisty prchla do Španělska, odtud poté do Portugalska a nakonec do USA, kde Markéta pracovala v obchodním domě. Po válce žili opět v Dánsku.

Princezna Markéta zemřela v požehnaném věku den po svých 97. narozeninách; byla nejdéle žijícím členem dánské královské rodiny.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 Markéta na thepeerage.com
 Online-Gotha

Markéta Dánská
Markéta Dánská
Parmské princezny
Narození v Gentofte
Úmrtí v Kodani
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Narození 17. září
Narození v roce 1895
Úmrtí 18. září
Úmrtí v roce 1992
Ženy